Râul Sasu:
 Râul Sasu, Buzău, un curs de apă, afluent al râului Buzău
 Râul Sasu, Șieu, un curs de apă, afluent al râului Șieu